Cet article liste les '''villes des Seychelles.

Liens externes 
 Management and Information Systems Division
 City Population

Seychelles